El Campionat Mundial de Ral·lis del 1973 va començar el 19 de gener amb la 42a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el ral·li de Còsega el 2 de desembre. El campionat el va guanyar Alpine-Renault, seguit de Fiat amb 63 punts de diferència.

Referències 

1973
Competicions esportives del 1973